Cimerak kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Cimerak, distrikt, Jawa Barat, 
 Desa Cimerak, administrativ by, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar